А́беркромби, Эберкромби (, ) — английская фамилия шотландского происхождения.

Известные носители 
 Аберкромби, Джеймс (1706—1781) — британский генерал.
 Эберкромби, Джеймс, 1-й барон Донфермлин (1776—1858) — лорд Донфермлин, сын Ральфа Эберкромби.
 Аберкромби, Джо (род. 1974) — английский писатель-фантаст.

 Аберкромби, Лесли Патрик (1879—1957) — английский архитектор.

 Эберкромби, Джулия (1840—1915) — английская аристократка, художница.
 Эберкромби, Йен (1934—2012) — английский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Эберкромби, Нэйл (род. 1938) — американский политик, представляющий Демократическую партию.
 Эберкромби, Ральф (1734—1801) — английский генерал.
 Эберкромби, Ральф, 2-й барон Донфермлин (1803—1868) — британский государственный деятель, сын Джеймса Эберкромби.
 Эберкромби, Роберт (1740—1827) — генерал Британской армии, губернатор Бомбея, главнокомандующий британскими войсками в Индии.

См. также 
 Клан Эберкромби (Аберкромби) — один из кланов равнинной части Шотландии.

Примечания